Тева:
 Teva Pharmaceutical Industries — транснациональная фармацевтическая компания
 Тева — лингвистическая группа индейцев-пуэбло, проживающих в американском штате Нью-Мексико
 Тева — язык народа тева
 Тева, Виктор (1912—1988) — чилийский скрипач и дирижёр